Auron – stazione sciistica e località francese di Santo Stefano di Tinea
Auron – fiume francese
Auron – personaggio dei fumetti DC Comics
Auron – personaggio del videogioco di ruolo Final Fantasy X